Carme bezeichnet:
 Carme (Mond), ein Jupitermond
 die lateinische Transkription des Namens von Karme, einer Gestalt der griechischen Mythologie
 Carme (Barcelona), einen Ort in der spanischen Provinz Barcelona
 einen katalanischen weiblichen Vornamen; siehe Carme (Vorname)

Carme ist der Familienname von
 Maria Carme Junyent i Figueras (* 1955), katalonische Linguistin und Hochschullehrerin
 Siro Carme, Künstlername von Sergio Bergonzelli, italienischer Schauspieler und Regisseur